Mjölsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjölsjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (15,8 ha)
Mjölsjön (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn